New Garden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 New Garden Township (Indiana) im Wayne County, Indiana
 New Garden Township (Pennsylvania) im Chester County, Pennsylvania